La Mémoire du Québec, un dictionnaire de noms propres 
 Le Petit Jean, un conte de Frederik van Eeden